Ход соревнований

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Мюнхен, Олимпийский стадион, 10.09.1972—10.09.1972

Финал
Мюнхен, Олимпийский стадион, 10.09.1972

Примечания

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972

М